Die Liste der Mitglieder des Senats der Vereinigten Staaten umfasst alle Personen, die in den Senat der Vereinigten Staaten gewählt wurden oder als Senatoren ernannt wurden, einschließlich solcher, die nicht in den Senat aufgenommen wurden. Für Hintergrundinformationen siehe die Geschichte des Senats und die einzelnen Artikel der Senatoren. Die Parteikürzel sind ganz unten unter Parteien erklärt.

Senatoren nach Staat

Senatoren chronologisch nach Kongress

Senatoren nach Alphabet

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Parteien 

Weiterführende Informationen zu den teilweise heute nicht mehr existierenden Parteien, denen die Senatoren angehörten, finden sich im Artikel Politische Parteien der Vereinigten Staaten. In der Liste werden folgende Kürzel verwendet, die aktuell (Stand 2022) im Senat vertretenen Parteien sind gefettet. Bei Unabhängigen und Senatoren kleinerer Parteien ist in Klammern die unterstützende bzw. unterstützte Partei vermerkt, so weit bekannt.

 Unabh: Unabhängiger
 Pro: Pro-Administration Party, bis etwa 1792 (keine Partei im modernen Sinn), entwickelte sich zur Föderalistischen Partei
 Anti: Anti-Administration Party, bis etwa 1792 (keine Partei im modernen Sinn), entwickelte sich zur Demokratisch-Republikanischen Partei
 Föd: Föderalistische Partei, etwa 1791 bis 1820
 DemRep: Demokratisch-Republikanische Partei, auch Jeffersonian Republicans, etwa 1792 bis 1828
 Dem: Demokratische Partei, seit 1828, auch Anhänger Jacksons vor 1828
 DFL: Minnesota Democratic-Farmer-Labor Party, seit 1944 Teil der Demokraten, vorher FLP
 Null: Nullifier Party, etwa 1828 bis 1836
 NatRep: National Republican Party, etwa 1830 bis 1832, auch Gegner Jacksons vor 1830
 Whig: United States Whig Party, etwa 1833 bis 1860
 Law: Law and Order Party of Rhode Island, etwa 1842 bis 1845
 Free Soil: Free Soil Party, 1848 bis 1856
 Am: Know-Nothing Party oder American Party, etwa 1854 bis 1860
 Rep: Republikanische Partei, seit 1854
 Union: Unionistische Partei, Unionist Party und Unconditional Union Party, 1861 bis 1867
 Pop: Populist Party oder People’s Party, etwa 1870 bis 1908
 AMon: Anti-Monopoly Party, etwa 1870 bis 1885
 LibRep: Liberal Republican Party, etwa 1872 bis 1875
 Readj: Readjuster Party, 1877 bis 1895
 Silver: Silver Party, etwa 1892 bis 1902
 SilRep: Silver Republican Party, 1896 bis 1901
 Prog: Progressive Party (1912), 1912 bis 1916 sowie Progressive Party (1924), 1924 bis 1946
 FLP: Bauern- und Arbeiterpartei von Minnesota oder Farmer-Labor Party of Minnesota, 1918 bis 1944, seitdem DFL
 Con: Conservative Party of New York State, seit 1962
 IPM: Independence Party of Minnesota, seit 1992

Weblinks 

 A chronological list of senators since the First Congress in 1789

Anmerkungen 

!Mitglieder des Senats der Vereinigten Staaten